Das 12,5-km-Verfolgungsrennen der Männer im Biathlon bei den Olympischen Winterspielen 2018 fand am 12. Februar 2018 um 21:00 Uhr statt. Austragungsort war das Alpensia Biathlon Centre. Der Franzose Martin Fourcade sicherte sich mit nur einem Schießfehler die Goldmedaille. Silber ging an Sebastian Samuelsson aus Schweden, die Bronzemedaille gewann der Deutsche Benedikt Doll.

Wettkampfbeschreibung 
Für das Verfolgungsrennen über 12,5 km qualifizierten sich die 60 besten Athleten des vorangegangenen Sprintrennens. Der Sieger des Sprints ging als Erster ins Rennen, die anderen Athleten starteten mit dem Zeitabstand, den sie beim Zieleinlauf des Sprints hatten. Es waren fünf gleich lange Laufrunden zu absolvieren, nach den ersten vier mussten die Athleten in der Reihenfolge liegend-liegend-stehend-stehend am Schießstand jeweils fünf Ziele treffen. Für jede nicht getroffene Scheibe musste der Athlet eine Strafrunde mit einer Länge von 150 m absolvieren. Sieger war, wer als Erster das Ziel erreichte.

Totalanstieg: 425 m, Maximalanstieg: 40 m, Höhenunterschied: 36 m 
60 Teilnehmer aus 25 Ländern, alle in der Wertung.

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielles Ergebnis der IBU (PDF, 92 kB)

Einzelnachweise 

Verfolgung (Männer)